Щукино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Щукино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Щукино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Щукино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Щукино — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы (район Щукино).
 Щукино — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Щукино — деревня в Колыванском районе Новосибирской области.
 Щукино — село в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Щукино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Щукино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Щукино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Щукино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Щукино — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Щукино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Щукино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Щукино — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Щукино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Прочее 
 Щукино — район и муниципальное образование в Москве.

См. также 
 Щукина
 Щукинское